Terminator 

 Terminator — род насекомых
 Terminaator — эстонская панк-группа
 Терминатор — фильм
 Terminator — псевдоним пловчихи олимпийской чемпионки Ариарне Титмус

Музыка 
 The Terminator: Original Soundtrack — саундтрек фильма (1984)
 «Terminator» (1988) — песня Powermad
 «Terminator» (1992) — песня Goldie
 «Terminator» (1997) — песня Sevendust из альбома Sevendust

См. также 
 Терминатор
 Терминатор (молекулярная биология)
 Терминатор (астрономия)
 Терминатор (электроника)